Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Ivan Lendl 4–6, 7–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Mats Wilander (terzo turno)
 Gene Mayer (terzo turno)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Steve Denton (terzo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Sandy Mayer (secondo turno)

 Kevin Curren (secondo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Mike De Palmer (secondo turno)
 Henri Leconte (terzo turno)
 Tim Mayotte (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1983